È stato il primate della Chiesa Ortodossa in Italia con il titolo di Arcivescovo di Ravenna e dell'Aquila e Metropolita d'Italia.

Il Metropolita Antonio è nato nel 1941 a Farra di Soligo, in provincia di Treviso e nel 1968 è stato ordinato sacerdote cattolico romano. Alcuni anni più tardi si è convertito all'Ortodossia e nel 1986 è stato consacrato vescovo con il titolo di Aprilia e Lazio nel Santo Sinodo in resistenza, una giurisdizione moderata del movimento vetero - calendarista greco.

Nel 1991 ha fondato la Chiesa Ortodossa in Italia. Nel 1993 pone la Chiesa sotto la giurisdizione del Metropolita bulgaro dell'Europa centrale e occidentale, Simeon (Dimitrov), con sede a Budapest. Nel 1995 ottiene il titolo di vescovo di Ravenna ed Italia.

Nel 1997 mons. De Rosso condivide la posizione di quei vescovi della Chiesa Ortodossa Bulgara che contestavano il patriarca Massimo, per via dei documenti divulgati negli anni novanta da cui emergeva il ruolo dei servizi segreti del regime comunista bulgaro nella sua elezione al soglio patriarcale.

Mons. De Rosso per tali ragioni aderì al Sinodo Alternativo creato dal metropolita di Nevrokop, successivamente divenuto il Patriarca Pimen.

Il Patriarca Pimen nel 1997 concesse alla Chiesa Ortodossa in Italia lo status di chiesa autonoma, elevando mons. Antonio De Rosso ad Arcivescovo di Ravenna e Metropolita d'Italia e dichiarandolo membro di diritto del Sinodo Alternativo della Chiesa Ortodossa Bulgara.

Nel gennaio del 2009 ha assunto anche il titolo di Arcivescovo ortodosso dell'Aquila. È morto il 20 febbraio 2009 in seguito ad un arresto cardiaco.

Il Metropolita Antonio vantava ottimi rapporti con il Patriarca Filarete d'Ucraina.

Voci correlate 
 Chiesa ortodossa in Italia

Genealogia episcopale 
La genealogia episcopale è:
...
 Metropolita Cipriano di Oropos e Fili
 Metropolita Antonio De Rosso